Беслер () — фамилия.
 Беслер, Мэтт (род. 1987) — американский футболист, защитник.
 Беслер, Басилиус (1561—1629) — немецкий ботаник, фармацевт, химик, садовод и издатель.